Jean-Pierre Lévy peut désigner :
 Jean-Pierre Lévy (1911-1996), résistant français ;
 Jean-Pierre Lévy (1935-), juriste français.